Финал Кубка французской лиги по футболу 1998 года был сыгран в субботу 4 апреля и стал 4-м официальным финалом Кубка французской лиги. Впервые финал прошёл на построенном к чемпионату мира—1998 стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. В финале встретились клубы Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» и «Бордо». ПСЖ одержал победу в матче в серии послематчевых пенальти после того как основное и дополнительное время матча завершились вничью.

Путь к финалу 

[Д1] = Дивизион 1

[Д2] = Дивизион 2

[Д3] = Насьональ

Перед матчем 
Для парижской команды этот матч стал вторым официальным финалом Кубка лиги в её истории (после победы над «Бастией» в финале 1995 года). «Бордо» же вышел в финал Кубка лиги во второй раз подряд. К моменту финала команды сыграли между собой 1 матч чемпионата Франции. Встреча прошла в Бордо и завершилась нулевой ничьей
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1997/98 на Pari-et-gagne

1998
Франция
Кубок Лиги 1998
Кубок Лиги 1998
События 4 апреля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Апрель 1998 года
Спорт во Франции в 1998 году